Capela de São Tiago (Macau) — China

Portugal
Capela de São Tiago e São Brás — em Real, Amarante
Capela de São Tiago (Oliveira do Douro) — em Vila Nova de Gaia

Capela Sao Tiago